IXD peut désigner :
 IXD, une classe de U-boot, un type de sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 , une base aérienne militaire et un aéroport public desservant la ville d'Allahabad, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports